Lista obejmuje 1000 kolejnych posiadających numery, zaczynając od 1. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 1 stycznia 1801 do 10 lutego 1927. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

1-100

101-200

201-300

301-400

401-500

501-600

601-700

701-800

801-900

901-1000

Przypisy 

Lista planetoid 000001-001000